Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2014 (The 2014 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 2014) — 13-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 31 мая по 14 июня 2014 на аренах Kyocera Stadion и GreenFields Stadium в Гааге, Нидерланды одновременно (и в одном городе) с чемпионатом мира по хоккею среди мужчин. Нидерланды в третий раз принимали чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин после чемпионатов 1986 и 1998 годов.

В 7-й раз чемпионом стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Австралии со счётом 2:0.

3-е место заняла сборная Аргентины, победив сборную США со счётом 2:1.

Выбор места проведения 
Место проведения чемпионата было объявлено 11 ноября 2010 года во время проведения Конгресса и Форума Международной федерации хоккея на траве (ФИХ), проходившего в Монтрё (Швейцария), после того как ФИХ выбирала между Гаагой и Лондоном.

Квалификация 
Каждый из континентальных чемпионов из пяти конфедераций и сборная принимающей страны (Нидерланды) получил автоматическую путёвку на чемпионат. К ним присоединились шесть сборных команд, занявших наиболее высокие места в полуфиналах Мировой лиги по хоккею на траве (женщины) 2012—14. Все команды показаны в таблице с их рейтингом по состоянию на день начала чемпионата мира.

Составы сборных команд

Арбитры 
18 арбитров (umpires) были назначены Международной федерацией хоккея на траве на этот чемпионат.

  Claire Adenot
  Amy Baxter
  Karen Bennett
  Frances Block
  Caroline Brunekreef
  Laurine Delforge
  Елена Эскина
  Amy Hassick
  Soledad Iparraguirre
  Michelle Joubert
  Kang Hyun-young
  Michelle Meister
  Miao Lin
  Irene Presenqui
  Lisa Roach
  Chieko Soma
  Wendy Stewart
  Melissa Trivic

Результаты игр 
Время начала матчей указано по летнему Центральноевропейскому времени (UTC+02:00)

Групповой раунд

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Матчи за 5-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Награды

Лучшие бомбардиры 

7 голов
  Мартье Паумен

6 голов
  Anna Flanagan

5 голов
  Kim Lammers
  Anita Punt
  Kelsey Kolojejchick

4 гола
  Silvina D'Elía
  Peng Yang

3 гола
  Лусиана Аймар
  Carla Rebecchi
  Stephanie de Groof
  Kelly Jonker
  Krystal Forgesson
  Cheon Eun-bi
  Katie Reinprecht

2 гола
  Noel Barrionuevo
  Delfina Merino
  Jodie Kenny
  Jill Boon
  Emilie Sinia
  Liang Meiyu
  Kristina Hillmann
  Hannah Krüger
  Marie Mävers
  Akane Shibata
  Ellen Hoog
  Naomi van As
  Kayla Whitelock
  Dirkie Chamberlain
  Pietie Coetzee
  Shelley Russell
  Cheon Seul-ki
  Kim Jong-eun
  Park Mi-hyun
  Lauren Crandall
  Rachel Dawson
  Caroline Nichols
  Katie O'Donnell
  Kathleen Sharkey

1 гол
  Emily Hurtz
  Emily Smith
  Kellie White
  Barbara Nelen
  Alix Gerniers
  Manon Simons
  Wang Na
  Wang Mengyu
  Wu Mengrong
  Sophie Bray
  Alex Danson
  Susie Gilbert
  Hannah Macleod
  Кейт Ричардсон-Уолш
  Susannah Townsend
  Nicola White
  Тина Бахманн
  Julia Müller
  Hazuki Nagai
  Yuri Nagai
  Ayaka Nishimura
  Shiho Sakai
  Shihori Oikawa
  Xan de Waard
  Carlien Dirkse van den Heuvel
  Roos Drost
  Marloes Keetels
  Sophie Cocks
  Katie Glynn
  Tarryn Bright
  Marsha Cox
  Sulette Damons
  Kelly Madsen
  Kathleen Taylor
  Han Hye-lyoung
  Kim Da-rae
  Kim Ok-ju
  Paige Selenski
  Michelle Vittese

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2014 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2014
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 2014
Май 2014 года
Июнь 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах